Терокхада:
 Терокхада — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Терокхада — подокруг на юго-западе Бангладеш, входит в округ Кхулна.